

Мйонсково — село в гміні Кшикоси Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Мйонсково — село в гміні Осечна Лещинського повіту Великопольського воєводства